Дмитрий Максимович ( ; (? — после 1732) — запорожский государственный деятель и представитель генеральной старшины Гетманщины конца XVII века и Войска Запорожского обеих сторон Днепра начала XVIII века.

Происходил из старшинского рода Максимовичи-Васильковские.

Был близким соратником Ивана Мазепы, гетмана Войска Запорожского обеих сторон Днепра. Некоторое время служил генеральным подскарбием (казначеем), ведал государственными доходами Гетманщины (с 1694), впоследствии — генеральный бунчужный (1703—1708) и генеральный есаул (1708—1709) Малороссии.

После поражения шведской армии в Полтавской битве, бежал в 1709 вместе Мазепой, затем вернулся, был взят в плен и в 1710 сослан с семьей в Архангельск, где и умер.

Ссылки 
 Максимович Дмитро

Генеральная старшина
Гетманщина
Участники Северной войны
Умершие в XVIII веке
Умершие в Архангельске